Independencia (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Santiago
Independencia (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek

Argentinië:
Independencia (departement van Chaco), een departement in de provincie Chaco
Independencia (departement van La Rioja), een departement in de provincie La Rioja

Bolivia:
Ayopaya (plaats), plaats in Bolivia, ook bekend onder de naam Independencia.

Peru:
Independencia (Lima), een district van de provincie Lima
Independencia (Ica), een district van de regio Ica

Venezuela:
Independencia (Anzoátegui), een gemeente in de staat Anzoátegui
Independencia (Miranda), een gemeente in de staat Miranda
Independencia (Táchira), een gemeente in de staat Táchira
Independencia (Yaracuy), een gemeente in de staat Yaracuy

Zie ook:
Independência (doorverwijspagina)